Avishai Cohen – contrabbassista israeliano
 Avishai Cohen – trombettista israeliano-statunitense